Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 58 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 30 июля. В турнире приняли участие 19 спортсменок из 17 стран.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012